Un planétoïde est un petit corps céleste possédant certaines caractéristiques d'une planète.

Le terme a été introduit au  comme alternative au terme astéroïde. Il ne possède plus aujourd'hui d'usage scientifique formalisé mais reste parfois utilisé, soit dans son sens historique, soit dans des sens approchants.

On peut distinguer trois usages principaux :

 Dans son sens historique, planétoïde est un synonyme de planète mineure, terme d'usage plus courant dans le cadre scientifique mais rarement utilisé dans les textes de vulgarisation. Suivant le contexte, il peut notamment s'agir d'un astéroïde (ceinture principale ou géocroiseur) ou d'un objet transneptunien. Voir section Terminologie de l'article Planète mineure pour plus de détails.
 Dans un sens plus restreint, le terme planétoïde est souvent utilisé pour parler de manière qualitative des "grosses" planètes mineures. Cet usage est concurrencé par le concept de planète naine introduit par l'Union astronomique internationale en 2006, mais permet un usage plus informel englobant les nombreuses "grosses" planètes mineures n'ayant pas acquis le statut de planète naine.
 On rencontre aussi le terme planétoïde utilisé comme synonyme de planétésimal ou de protoplanète, termes d'usages plus courant dans le cadre scientifique.

Planète mineure

en:Planetoid